Virginia, sau variațiunea Verginia, este un nume propriu care poate desemna: 
  Verginia, personaj feminin din Roma antică, folosit de Titus Liviu în lucrarea sa Ab Urbe Condita


Denumiri geografice

Australia  
 Virginia, suburbie a orașului Brisbane 
 Virginia, sat în nordul orașului Adelaide

Brazilia  
 Virgínia, Minas Gerais, comitat în statul Minas Gerais

Irlanda  
 Virginia, localitate irlandeză

Statele Unite ale Americii  
 Virginia, una din cele 13 colonii ale Regatului Unit din America de Nord, din care s-au format ulterior statele americane Virginia și Virginia de Vest, precum și porțiuni ale altor state, cum ar fi Kentucky
 Virginia, stat component al Statelor Unite ale Americii
 Virginia de Vest, stat component al Statelor Unite
 Virginia, Illinois
 Virginia, Minnesota

Alte utilizări 

 Universitatea Virginia din Charlottesville
 Virginia, asteroid
 Virginia, un roman de Ellen Glasgow apărut în 1913
 Vickers Virginia, bombardier britanic operațional în perioada dintre cele două războaie mondiale
 CSS Virginia, vas de război al Marinei Confederale folosit în timpul Războiului Civil American
 USS Virginia (SSN-774), submarin nuclear al Marinei americane
 Virginia, clasă de submarine cu propulsie nucleară